Владимир Малик: 
 Малик, Владимир Васильевич (род. 1938) — советский гребец и тренер по академической гребле.
 Малик, Владимир Кириллович (1921—1998) — советский писатель и поэт.